Ивонн Фей Гулагонг-Коули (; ) — австралийская теннисистка. Австралиец года (1971).

Достижения 

Первая представительница коренного населения Австралии, добившаяся успехов в спорте на международной арене. В своё время теннисистка не заняла первое место в мировом рейтинге 1976 года в результате ошибки. По восстановленным документам она была лучшей теннисисткой в апреле-мае 1976 года в течение двух недель. В декабре 2007 года спустя 31 год женская теннисная ассоциация (WTA) вручила ей почётный приз-статуэтку, присуждаемый всем теннисисткам, когда-либо становившимся первыми ракетками мира. В 1971 году также была первой ракеткой мира по сумме всех выступлений в сезоне (в то время рейтинговая система в теннисе находилась в стадии зарождения).

Гулагонг была яркой теннисной звездой 1970-х годов. Она 7 раз побеждала на турнирах Большого шлема. Всего выиграла 68 турниров среди профессионалов в одиночном разряде. Это 5-й результат в истории женского тенниса.

В 1985 году завершила профессиональную карьеру. В 1988 году вошла в Международный зал теннисной славы. Была капитаном женской сборной Австралии в Кубке Федерации. В 2009 году в городке Бареллан, где Ивонн ходила в начальную школу, была установлена копия её теннисной ракетки длиной 13,8 метров.

Кавалер ордена Британской империи и офицер ордена Австралии.

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (18)

Победы (7)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Ивонн Гулагонг-Коули на сайте Международного зала теннисной славы

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Офицеры ордена Австралии
Члены ордена Британской империи
Члены Международного зала теннисной славы
Обладатели Кубка Федерации по теннису